

Geografia
 Insenatura di Odom – insenatura ricoperta di ghiaccio, nella Terra di Palmer, in Antartide

Persone
 Darius Johnson-Odom (1989) – cestista statunitense
 Dave Odom (1942) – allenatore di pallacanestro statunitense
 Lamar Odom (1979) – ex cestista statunitense
 Leslie Odom Jr. (1981) – attore, cantante e ballerino statunitense
 Lometa Odom (1933-2017) – cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
 Rod Odom (1991) – cestista statunitense
 Trisha Stafford-Odom (1970) – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense